Даша Севастопольська справжнє ім'я Дар'я Лаврентіївна Михайлова, по чоловікові Хворостова; (листопад 1836 року — 1892, за іншими даними близько 1910) — одна з перших військових сестер милосердя, героїня оборони Севастополя в Кримську війну 1853—1856 рр.
 Даша (англ. Dasha, Dascha; нар. 21 листопада 1976 року, Брно, Чехословаччина) — чеська порноакторка.
 3321 Даша (3321 Dasha) — астероїд головного поясу.
 Кобець Дар'я Володимирівна, Даша Медова — українська співачка, актриса, телеведуча, модель, композиторка й авторка пісень.
 Даша Поланко (англ. Dascha Polanco; нар. 3 грудня 1982, Домініканська Республіка) — американська акторка.
 Астаф'єва Дарія Вікторівна, Даша Астаф'єва — (нар. 4 серпня 1985, Орджонікідзе, Дніпропетровська область, Українська РСР, СРСР) — українська модель і співачка.
 Даша Грм (словен. Daša Grm, нар. 18 квітня 1991, Целє, Словенія) — словенська фігуристка, що виступає в одиночному катанні.